Mostböck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Mostböck (1921–2013), österreichischer Maler und technischer Grafiker
 Martin Mostböck (* 1966), österreichischer Architekt und Designer